Skrävlinge socken kan syfta på: 

 Norra Skrävlinge socken i Onsjö härad
 Västra Skrävlinge socken i Oxie härad